In de beeldende kunst is een amoretto een liefdesgodje, de jonge Amor.

Amoretten worden dan afgebeeld als kinderen van zeer jeugdige leeftijd, speels en dartel, gewapend met pijl-en-boog, of bloemenkransen dragend. Veelal hebben zij kleine vleugels en zijn ze geblinddoekt. Dit laatste als symbool voor de blinde liefde (liefde is blind).

De figuurtjes zijn herhaaldelijk in gezelschap van Venus. Zij worden graag gebruikt door de kunstenaars in de renaissance en in de 18e eeuw. In de middeleeuwen komen zij zelden voor.

Zie ook 
 Putto

Beeldende kunst